Селицкая — славянская фамилия; является женской формой мужской фамилии . Может также быть топонимом.
 Селицкая — упразднённая деревня в Светиловичском сельсовете Ветковского района Гомельской области Белоруссии. 
 Гута-Селицкая — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области Украины.